Гран-при Монако 1978 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1978 года. Автогонки прошли 7 мая 1978 года на трассе Монте-Карло.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-37 Джон Уотсон

38-75 Патрик Депайе

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако